Zdunowo – część Szczecina
2 miejscowości w Polsce: 
 Zdunowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Załuski 
 Zdunowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz